

Persone
 Auguste Piccard (1884-1962) – fisico ed esploratore svizzero
 Bertrand Piccard (1958) – aviatore e psichiatra svizzero
 Franck Piccard (1964) – ex sciatore alpino francese
 Ian Piccard (1968) – ex sciatore alpino francese
 Jacques Piccard (1922-2008) – esploratore e ingegnere svizzero, figlio di Auguste
 Jean Felix Piccard (1884-1963) – chimico, ingegnere ed esploratore svizzero, fratello gemello di Auguste
 Jeff Piccard (1976) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino francese
 Leïla Piccard (1971) – ex sciatrice alpina francese
 Roy Piccard (1993) – sciatore alpino francese

Altro
 Piccard Mons – struttura geologica della superficie di Plutone

Pagine correlate
 Piccardi
 Piccardo